Antonio Esposito (* 18. listopadu 1994 Neapol) je italský zápasník-judista.

Sportovní kariéra 
S judem začínal v Neapoli v klubu Nippon. Připravuje se ve vrcholovém sportovním středisku vězeňské policie Fiamme Azzurre. V italské reprezentaci se pohybuje od roku 2015 v pololehké váze do 66 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Itálii

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Antonia Esposita na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Antonia Esposita na Judobase.org

Italští judisté
Narození v roce 1994
Narození 18. listopadu
Žijící lidé
Muži